Эрих Энгельс (; 11 сентября 1908, Теккленбург, Германская империя — 19 мая 1951, Варшава, ПНР) — гауптштурмфюрер СС, комиссар уголовной полиции, заместитель начальника гестапо в Касселе.

Биография 
Эрих Энгельс родился 11 сентября 1908 года в семье служащего. В Арользене он учился сначала в народной школе, а потом в реформированной гимназии, которую покинул до того как сдал экзамены на аттестат зрелости. Потом Энгельс занимался гостиничным делом и в 1930 году присоединился к Штурмовым отрядам (СА). 1 февраля 1930 года вступил в НСДАП (билет № 201138). В начале 1934 года поступил на службу в рейхсвер. С октября 1935 года состоял в гестапо Касселя и два года спустя был повышен до комиссара уголовной полиции. Затем был переведён в отдел гестапо в Билефельде, а с лета 1939 года служил в гестапо в Угерске-Градиште. В начале июля 1938 года был зачислен в ряды СС. В рядах СС в 1942 году Энгельс достиг звания гауптштурмфюрера.

После начала Второй мировой войны Энгельс служил в польском генерал-губернаторстве при командире полиции безопасности и СД Варшаве Гельмуте Танцмане. С сентября 1941 года возглавлял отдел по еврейскому вопросу в гестапо в Лемберге и участвовал в депортации евреев из дистрикта Галиции в лагерь смерти Белжец. 1 сентября 1942 года по приказу Энгельса на балконе были повешены 11 евреев, после чего юденрату был отправлен счёт за использованную веревку.

С лета 1944 года был заместителем Франца Мармона, начальника гестапо в Касселе. Энгельс возглавлял отдел гестапо Касселя в Гуксхагене в концлагере Брайтенау, который был расформирован в конце марта 1945 года. Впоследствии 28 заключённых этого лагеря были казнены расстрельной командой, собранной Энгельсом..

Незадолго до конца войны был арестован солдатами американской армии и заключён в лагеря для интернированных в  и Дармштадте. В конце февраля 1947 года был передан Польше. 13 марта 1950 года был приговорён к смертной казни. Энгельс сидел в одной камере с польским бойцом сопротивления Владиславом Бартошевским и абатом Ченстохова. 19 мая 1951 года за преступления, совершенные в генерал-губернаторстве, он был повешен в тюрьме Мокотув в Варшаве.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Офицеры СС
Члены НСДАП
Нацистские преступники
Казнённые в 1951 году
Повешенные в Польше
Члены СА
Персоналии:Холокост на Украине